Karl Kraus ist der Name folgender Personen:

* Karl Kraus (Volksliedforscher) (1764–1826), deutscher Pädagoge und Volksliedforscher 
 Karl Kraus (1874–1936), österreichischer Schriftsteller
 Karl Kraus (Musiker, 1895) (1895–1967), deutscher Domorganist und Musikpädagoge
 Karl Kraus (Musiker, 1903) (1903–1980), deutscher Oboist
 Karl von Kraus (1905–1968), deutscher Mediziner, Alpinist, Sicherheitsdienst/SS, Stasi-IM 
 Karl Kraus (Physiker) (1938–1988), deutscher Physiker
 Karl Kraus (Geodät) (1939–2006), deutsch-österreichischer Geodät
 Karl Kraus (* 1959), italienisch-österreichischer Kunsthistoriker, Autor und Kurator, siehe Carl Kraus (Kunsthistoriker)
 Karl Hermann Kraus (1941–1997), deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler

Siehe auch:
 Klaus Karl-Kraus (* 1951), deutscher Kabarettist
 Carl Kraus
 Karl Krauß (Begriffsklärung)
 Karl Krause